Katarokwen est le nom donné par les Iroquois au lieu où se situait autrefois le fort Frontenac, aujourd'hui situé à Kingston en Ontario. C'est d'ailleurs en hommage à ce lieu que James Bell Forsyth nomma sa terre le domaine Cataraqui en 1831 ou en 1836.

Histoire de l'Ontario